Паскалът е единицата за налягане и механично напрежение в системата SI. Означава се със символа Ра. Единицата е наречена в чест на френския физик и математик Блез Паскал.

Налягане един паскал създава сила от един нютон, приложена върху повърхнина с площ един квадратен метър:

 1 Pa = 1 N/m2

Връзка между единици от SI:
1 Pa ≡ 1 N•m−2 ≡ 1 J•m−3 ≡ 1 kg•m−1•s−2
Често срещани производни единици:
 1 hPa = 100 Pa
 1 kPa = 1000 Pa
 1 MPa = 1 000 000 Pa

Единици за измерване